André Hazes, een Nederlands zanger
Rachel Hazes, zijn weduwe
André Hazes jr., Nederlands zanger, zijn zoon
Roxeanne Hazes, Nederlandse zangeres, zijn dochter
Holland zingt Hazes, Nederlandse concertreeks, die sinds 2013 jaarlijks plaatsvindt in de Ziggo Dome